

Пригородний — селище, Барнаульський міський округ, Алтайський край
 Пригородний — селище, Бійський район, Алтайський край
 Пригородний — селище, Кемеровський округ, Кемеровська область
 Пригородний — селище, Оренбурзький район, Оренбурзька область

 Пригородний — колишній сільський населений пункт, Світлинський район, Оренбурзька область

Див. також 
 Пригородне